Дёрнер (; ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дёрнер, Люк (род. 1979) — австралийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, чемпион мира.
Дёрнер, Ханс-Юрген (1951—2022) — немецкий футболист.
 Дёрнер, Хельмут (1909—1945) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, оберфюрер СС.
Дёрнер, Шарль (1912—?) — люксембургский шахматист.

См. также 
 Дорнер